Norsjö (gemeente), een Zweedse gemeente in het landschap Västerbotten en de provincie Västerbottens län in Zweden
 Norsjö (plaats), een plaats in de gemeente Norsjö in het landschap Västerbotten en de provincie Västerbottens län in Zweden